Vila Pouca pode se referir a:

 Vila Pouca de Aguiar, vila do Distrito de Vila Real
 Vila Pouca de Aguiar (freguesia), freguesia do concelho de Vila Pouca de Aguiar
 Vila Pouca da Beira, antiga freguesia do concelho de Oliveira do Hospital
 Vila Pouca (Póvoa de Varzim), lugar da Póvoa de Varzim, na freguesia de Balazar